Le nom John Farey peut désigner :
Sir John Farey (1766-1826), un géologue anglais
John Farey Junior (1791-1851), son fils, un ingénieur en mécanique